Middleton pode referir-se a:

Localidades
 Middleton: cidade no Condado de Canyon no estado de Idaho.
 Middleton: cidade no Condado de Hardeman no estado do Tennessee.
 Middleton: cidade no Condado de Dane no estado de Wisconsin.
 Middleton Cheney: vila do condado de Northamptonshire, Inglaterra.

Pessoas
Charles B. Middleton: ator norte-americano.
Kate Middleton: nobre britânica, atual Duquesa de Cambridge esposa do príncipe William.
Pippa Middleton: socialite britânica irmã da Duquesa de Cambridge.
Tuppence Middleton: modelo e atriz britânica.

Outros
At Middleton: filme de comédia romântica dos Estados Unidos lançado em 2013.

Desambiguações de topônimos